Hrvatska:
 Stari Grad, grad na Hvaru
 Stari Grad (Dubrovnik), dio unutar gradskih zidina
 Stari grad (Rijeka), stari dio gradske jezgre
 Stari grad (Omiš), tvrđava
 Stari grad (Pag), dio naselja Paga
 Stari grad (Sinj), tvrđava
 Stari grad (Virovitica) 
 Stari Grad Žumberački, naseljeno mjesto u Općini Žumberak.

Srbija:
 Stari Grad (Beograd), gradsko naselje Beograda
 Stari Grad (općina, Beograd), beogradska općina
 Stari grad (Kragujevac), općina grada Kragujevca

Ostalo:
 Stari Grad, Sarajevo, općina u BiH-u
 Ugarski Stari Grad, gradić u Mađarskoj
 Stari grad (Bratislava), gradska četvrt Bratislave

Vidi i
 Starigrad (razdvojba)